Payo Lebar (Jelutung), een plaats in Indonesië
Payo Lebar (Singkut), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing